Pinto, a foltos lovak elnevezése

 Argentína
Pinto, Santiago del Estero tartomány Aguirre megyéjének székhelye

 Spanyolország
Pinto, község Madrid tartományban